Diasia puede referirse a:

 Diasia, fiestas celebradas en la antigua Grecia en honor a Zeus.
 Melasphaerula, género botánico.